Ежені Бушар була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Карін Кнапп виграла титул, у фіналі перемігши Роберту Вінчі з рахунком 7–6(7–5), 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Nurnberger Versicherungscup Singles
2015